Márcia (avó de Júlio César)
 Márcia (cantora brasileira)
 Márcia (cantora portuguesa)
 Márcia (mãe de Trajano)
Márcia (programa de televisão)

Desambiguações de antropônimos